

Cinema 
 Ossessione d'amore (Obsessed) – film del 1992 di Jonathan Sanger
 Obsessed - Ossessione – film del 2002 di John Badham
 Obsessed – film del 2009 di Steve Shill

Musica 
 The Obsessed – gruppo doom metal statunitense
 The Obsessed – primo album dei The Obsessed
 Obsessed – singolo di Mariah Carey, primo estratto dall'album del 2009 Memoirs of an Imperfect Angel
 Obsessed – album dei Dan + Shay del 2016